Kohlbächle ist der Name folgender Gewässer:

 Kohlbächle (Röhrichbächle), rechter Zufluss des Röhrichbächles (zur Brettach, zum Kocher) bei Baad, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kohlbächle (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza (zur Schlücht) im Windgfällweiher in der Gemarkung von Raitenbuch, Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kohlbächle (Waldsteiner Bach), rechter Zufluss des Waldsteiner Bachs (zum Fischerbach, zur Kinzig) vor Waldstein, Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kohlbach